San Severo ima više značenja:
 San Severo
 San Severo (Ravena)